

Patronyme 

 Brandon Hardesty (1987-), comédien américain ;
 Montario Hardesty (1987-), joueur américain de football américain.

Toponyme 
 Hardesty, ville américaine située en Oklahoma.